Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE, KUKE S.A.) – zakład ubezpieczeń

Miejscowości w Estonii:
 Kuke – wieś w prowincji Lääne, w gminie Hanila
 Kuke – wieś w prowincji Sarema, w gminie Kaarma